Ryoko est un personnage du manga Tenchi Muyo!.
 Ryōko est un prénom féminin japonais, porté notamment par Ryōko Hirosue (actrice et chanteuse), Ryōko Tani (judoka), Ryōko Yamagishi (mangaka).
 Ryoko Asakura est un personnage de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya.

Homonymie de prénom